Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1957 го́да () — 13-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1957
1957 год в Латвии
Футбол в СССР в 1957 году